Scutiger (geslacht), geslacht van kikkers uit de familie Megophryidae
Scutiger (schimmel), geslacht van schimmels uit de familie Albatrellaceae